

Astronomia 
14876 Dampier – asteroide del sistema solare

Geografia 
Dampier – città dell'Australia
Arcipelago di Dampier – arcipelago dell'Australia
Monte Dampier – montagna della Nuova Zelanda
Stretto di Dampier (Papua Nuova Guinea) – stretto della Nuova Guinea
Stretto di Dampier (Indonesia)

Persone 
Erick Dampier – cestista statunitense
Louie Dampier – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
William Dampier – pirata, esploratore ed osservatore scientifico inglese